Franciaország
Paroy, település Doubs megyében
Paroy, település Seine-et-Marne megyében